Нова Україна («Nowa Ukraina») — журнал Інституту історії Ягеллонського університету (м. Краків)
 «НОВА УКРАЇНА» — громадсько-політичний та літературно-мистецький часопис, виходив 1922—28 в Празі 
 Нова Україна — щоденна харківська газета, яка видавалася в 1941—1943 роках у Харкові
 Нова Україна — скульптура французького вуличного митця Роті, встановлена на Майдані Незалежності в Києві
 Громадянський рух «Нова Україна» — громадянський рух в Україні, започаткований політиком Володимиром Семиноженком у березні 2009.
 Нова Україна (організація) — американська некомерційна організація, що сприяє підвищенню обізнаності про Україну в США й в усьому світі та зміцненню громадянського суспільства в Україні наданням гуманітарної допомоги. 

Села:
 Нова Україна — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Нова Україна (також Нова Украіна) — Луганська область, Марківський район